Пошук — прагнення домогтися чого-небудь, щось знайти або дії, спрямовані на отримання нового або загубленого.

 Пошук зображень за вмістом — техніка пошуку цифрових зображень.
 Пошук шляху — побудова найкоротшого шляху між двома точками.
 Алгоритм пошуку
 Пошук істини — філософська категорія
 Пошук (військова справа)

Назва 
 Пошук — персональний комп'ютер
 Туристсько-альпіністський клуб "Пошук"

Фільми 

 «Пошук» — радянський чорно-білий художній фільм 1967 року.
 «Пошук» — французько-грузинський фільм-драма 2014 року.
 «Пошук» — американський трилер 2018 року.

Див. також 
 Розшук

Методологія науки
Пошук